Příjmení Kadyrov () má více nositelů:

 Achmat Kadyrov (1951–2004), bývalý čečenský prezident, otec Ramzana Kadyrova
 Ramzan Kadyrov (* 1976), vládce Čečny, syn Achmata Kadyrova
 Gabdrachman Kadyrov (1941–1993), sovětský plochodrážní jezdec, šestinásobný mistr světa
 Chalid Kadyrov (* 1994), ruský fotbalista
 Očil Kadyrov (1910–1945), hrdina Sovětského svazu in memoriam
 Vladislav Kadyrov (* 1970), ázerbájdžánsko-ruský fotbalista a fotbalový trenér